Geração X - o termo que refere-se a geração nascida após o "Baby boom"
Generation X - um filme de 1996
Generation X (banda) - uma banda inglesa de punk rock

Desambiguação